Patterson steht für:

 Patterson (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort
 (2511) Patterson, nach Clair Cameron Patterson benannter Asteroid
 Wright-Patterson Air Force Base, Stützpunkt der US-Luftwaffe (USAF)
 Patterson Peak, Berg im Marie-Byrd-Land, Antarktika
 Patterson Rock, Rifffelsen im Archipel der Windmill-Inseln, Antarktika
 Greenfield Bus Body Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller mit dem Markennamen Patterson-Greenfield

Patterson ist der Name folgender Orte

in Kanada:
 Patterson (New Brunswick)
 Patterson Settlement (New Brunswick)
 Patterson Siding (New Brunswick)
 Patterson (Ontario)
 Pattersons Corners (Ontario)
 Patterson (Quebec)
 Patterson Township (Ontario)

in den Vereinigten Staaten:
 Patterson (Arkansas)
 Patterson (Georgia)
 Patterson (Idaho)
 Patterson (Illinois)
 Patterson (Iowa)
 Patterson (Kalifornien)
 Patterson (Kansas)
 Patterson (Louisiana)
 Patterson (Mississippi)
 Patterson (Missouri)
 Patterson (Montana)
 Patterson (New York)
 Patterson (North Carolina)
 Patterson (Ohio)
 Patterson (Oklahoma)
 Patterson (Tennessee)
 Patterson (Virginia)
 Patterson Creek (West Virginia)
 Patterson Crossroads (Tennessee)
 Patterson Gardens (Michigan)
 Patterson Grove (Pennsylvania)
 Patterson Heights (Pennsylvania)
 Patterson Hill (Pennsylvania)
 Patterson Springs (Illinois)
 Patterson Springs (North Carolina)

Siehe auch:
 Paterson
 Patteson
 Petterson
 Pettersson